Samuel Drake kan syfta på:

* Samuel Adams Drake (1833–1905), amerikansk journalist
 Samuel Gardner Drake (1798–1875), amerikansk författare

Se även 

 Francis Samuel Drake